Маннапов, Альфир Габдуллович (род. 1954) — российский учёный-биолог.
 Маннапов, Назрилла — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Маннапова, Рамзия Тимергалеевна (род. 1955) — российский учёный, специалист в области микробиологии, иммунологии, морфологии животных, ветеринар.